Taurorcus är ett släkte av skalbaggar. Taurorcus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Taurorcus